Reverchon steht für:

 Reverchon Industries, französischer Hersteller von Achterbahnen und Autoscooter

Reverchon ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Reverchon (1863–1923), Trierer Bankier, siehe Villa Reverchon in Trier, Rheinland-Pfalz
 Heinz Reverchon (1921–1999), deutscher Offizier, zuletzt Hauptmann im Zweiten Weltkrieg
 Jean Reverchon (* 1964), französischer Karambolagespieler